Ignat se poate referi la:

 Ignatie al Antiohiei, episcop al Antiohiei, martir al Bisericii și părinte apostolic
 Ignat, tradiția tăierii porcului înainte de Crăciun
 Doina Ignat (n. 1968) este o canotoare română, cvadruplă laureată cu aur la Atlanta 1996
 Ignat Bednarik (n. 1882), pictor, desenator și artist decorator român
 Miron Ignat (n. 1941), politician român de etnie ruso-lipoveană
 Gheorghe Ignat (n. 1983), sportiv român care practică luptele greco-romane
 Mihai Ignat (n. 1967), poet și dramaturg
 Dumitru Ignat (n. 1942), poet român, membru al Uniunii Scriitorilor din România
 Doina Florica Ignat, senator român în legislatura 1992 - 1996
 Grigore Ignat (1889 - 1917), ofițer român, căzut eroic în luptele de la Mărășești din cadrul Primului Război Mondial
 Saint-Ignat, comună în departamentul Puy-de-Dôme, Franța.

Vezi și 
 Ștefan Ignat (dezambiguizare)

 Ignăței, sat în raionul Rezina, Republica Moldova